Finson ist der Familienname folgender Personen:

 Jon W. Finson (* 1950), ein US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Louis Finson (um 1576–1617), ein flämischer Maler
Siehe auch:
 Finsen
 Finnsson